Consultation (programmeren), in object-georiënteerd programmeren
Consulting, ofwel adviseren